Tudhaliya è il nome di diversi re ittiti:
Tudhaliya di Kussara (talvolta Tudhaliya I), un ipotetico re ittita del XVII secolo a.C. (secondo la cosiddetta "cronologia corta"). Secondo Forlanini (1993), si tratterebbe del bisnonno di Hattušili I;
Tudhaliya I/II (talvolta Tudhaliya I o Tudhaliya II), indicato con "I/II" perché un tempo si distingueva tra un Tudhaliya I e un Tudhaliya II, mentre ora si pensa si tratti di un unico re, che avrebbe regnato tra la fine del XV secolo e l'inizio del XIV secolo a.C.;
Tudhaliya III, che regnò all'inizio attorno al 1370 a.C.;
Tudhaliya il Giovane, che potrebbe aver brevemente regnato attorno al 1350 a.C.;
Tudhaliya IV, che regnò dal 1237 a.C.;
Tudhaliya, re neo-ittita di Carchemish (floruit 1100 a.C.).

La numerazione dei Tudhaliya 
Inizialmente gli studiosi identificavano quattro sovrani ittiti chiamati Tudhaliya: i primi due re della serie (1410-1380 ca.), il padre di Šuppiluliuma (1370-1350 ca.) e il figlio di Hattušili III (1237-1209); e con questa numerazione progressiva dall'uno al quattro sono andati avanti nella ricostruzione della storia degli Ittiti.

A complicare la questione è stato il figlio maggiore di Tudhaliya III, anch'egli chiamato Tudhaliya (1350 ca.): si riteneva non fosse mai stato re in quanto eliminato dal fratello Šuppiluliuma I, ma in realtà, sia pure brevemente, egli avrebbe regnato; così, per non alterare la numerazione di Tudhaliya IV ormai consolidata, si è ritenuto di identificarlo con l'appellativo "Tudhaliya il Giovane".

Oggi gli studiosi hanno pure il forte sospetto che i primi due sovrani del Nuovo Regno ittita fossero in realtà uno soltanto, anche perché si è raggiunta la certezza che il primo Tudhaliya della serie fosse il bisnonno di Šuppiluliuma I; quindi essendo Arnuwanda I figlio del primo Tudhaliya e Tudhaliya III rispettivamente figlio di Arnuwanda I e padre di Šuppiluliuma, non trova spazio nella genealogia un secondo Tudhaliya di seguito al primo, salvo che non fossero fratelli ascesi al trono con il medesimo nome, circostanza assai improbabile.

Per non generare confusione nei nominativi e nella numerazione dei Tudhaliya successivi, dunque, gli studiosi si riferiscono a questo sovrano con l'appellativo di Tudhaliya I/II, non essendo d'altra parte del tutto escluso che potessero in effetti essere due.

Note

Sovrani ittiti